Striscio in mineralogia
 Striscio su vetrino per l'analisi del sangue
 Striscio vaginale – vedi Test di Papanicolaou